Бескудук — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Бескудук — село в Есильском районе Северо-Казахстанской области.
 Бескудук — село в Сарыагашском районе Южно-Казахстанской области.